Мисс Казахстан 2010 () — 14-й национальный конкурс красоты, проводился в Алматы, на Площади Астаны. Победительницей стала представительница города Уральск — Жанна Жумалиева.

Проведение конкурса 
Посетили Алматинский дом малютки.

Итоговый результат 
Итоговый результат:

Участницы 
Список участниц:

Примечания 

Мисс Казахстан
2010 год в Казахстане
Сентябрь 2010 года